Лилиана Сегре (; род. 10 сентября 1930, Милан) — итальянский общественный и политический деятель, пережила в детстве заключение в концлагере Освенцим, пожизненный сенатор Италии (с 2018).

Биография 
Родилась 10 сентября 1930 года в Милане, дочь Альберто Сегре и Лучии Фолиньо (мать умерла, когда Лилиане ещё не исполнился год). После принятия в Италии в 1938 году расовых законов была вынуждена в 8-летнем возрасте оставить среднюю школу, 7 декабря 1943 года пыталась вместе с отцом и другими родственниками бежать в Швейцарию, но все были схвачены жандармами кантона Тичино и депортированы на территорию Итальянской социальной республики, где были арестованы. 30 января 1944 года 13-летняя Лилиана вместе с Альберто Сегре отправлена с миланского вокзала в концлагерь Освенцим, где помещена в женский сектор и больше никогда не видела отца (он погиб 27 апреля 1944 года, а 18 мая 1944 года арестованы бабушка и дедушка Лилианы по отцу, 30 июня 1944 года также доставлены в Освенцим и в тот же день убиты). В Освенциме Сегре получила номер 75190, вытатуированный у неё на запястье, и около года работала на предприятии Union, принадлежащем концерну Siemens. 27 января 1945 года ввиду наступления советских войск нацистские власти отправили 56 тысяч заключённых Освенцима пешком в другие концлагеря — Сегре была помещена в женский лагерь Равенсбрюк, а затем — в Мальхов, из которого была освобождена советскими войсками 1 мая 1945 года и в августе того же года вернулась в Милан. Она вошла в число 25 выживших из 776 итальянских детей младше 14 лет, отправленных в Освенцим.

После войны жила в Милане с бабушкой и дедушкой по матери, летом 1948 года на морском курорте в Пезаро познакомилась с убеждённым католиком Альфредо Белли Пачи (Alfredo Belli Paci) — в недавнем прошлом одним из 600 тысяч итальянских солдат, отказавшихся идти на службу в вооружённые силы Итальянской социальной республики и оказавшихся в немецких лагерях военнопленных, а в тот момент — практикантом в одном из болонских адвокатских бюро. Они поженились в 1951 году, у них было трое детей, спустя годы Сегре овдовела.

В 1990 году после 45 лет молчания она стала рассказывать о пережитом в детстве учащимся миланских школ, со временем обретя общенациональную известность.

19 января 2018 года президент Италии Серджо Маттарелла назначил Лилиану Сегре пожизненным сенатором.

7 ноября 2019 года принято решение о предоставлении сенатору Сегре полицейской охраны ввиду появления в Интернете нескольких сотен угроз антисемитского характера в её адрес, поводом для которых стало принятие парламентом Италии по инициативе Сегре решения об учреждении чрезвычайной комиссии по противодействию всем формам расизма, антисемитизму, призывам к ненависти и насилию по этническим и религиозным мотивам (при голосовании за этот законодательный акт в обеих палатах парламента фракции Лиги Севера, Вперёд, Италия и Братьев Италии воздержались).

15 апреля 2021 года в 90-летнем возрасте Сегре избрана председателем Чрезвычайной комиссии Сената по противодействию проявлениям нетерпимости, расизма, антисемитизма и разжигания ненависти (Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio).

Награды 
 Командор Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (29 ноября 2004).

Признание 
 Золотая медаль признания провинции Милан (2005).
 Диплом Honoris causa по праву университета Триеста (27 ноября 2008).
 Диплом Honoris causa по педагогике  (15 декабря 2010).
 Докторская степень Honoris causa по гуманитарным транскультурным наукам университета Бергамо (2019).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выжившие в концлагере Освенцим
Политики XXI века
Пожизненные сенаторы Италии
Выпускники Университета Триеста
Кандидаты в президенты Италии (2022)